Acrônimo para a expressão inglesa "What the fuck?", que demonstra espanto ou descrença
 ATP World Tour Finals
 Operação Tocha
 World Taekwondo Federation